Universitário, aluno ou algo relativo a uma universidade

Localidades 
No Brasil, dá-se o nome de "Universitário" ao bairro situado nas proximidades de uma universidade, em geral projetado para servir de moradia aos alunos. São exemplos:
 Universitário (Belo Horizonte), em Minas Gerais
 Universitário (Campina Grande), na Paraíba
 Universitário (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
 Universitário (Goiânia), em Goiás

Desporto 
 Club Universitario de Deportes, clube de futebol peruano
 Universitario de Sucre, clube de futebol boliviano
 Universitário Rugby Santa Maria, clube de rugby brasileiro de Santa Maria, Rio Grande do Sul

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos